Die Systematik der Vögel soll Ordnung in die Artenvielfalt der Vögel bringen. Dabei sollen systematische Reihenfolgen, Gruppierungen und Artenlisten die gegenwärtigen Kenntnisse von der natürlichen Entwicklung (Phylogenese) und der Verwandtschaft widerspiegeln. Gruppen sollen nur Arten umfassen, die einen gemeinsamen Ursprung haben (monophyletische Gruppen). Über derartige Einordnungen gingen bereits früher die Meinungen der Systematiker weit auseinander, sodass die Systematik der Vögel für eine lange Zeit unsicher und stark umstritten war.

Einführung 
Von Thomas Huxley, der 1867 Charakteristika des Schädels verwendete, bis zu Livezey und Zusi, deren Veröffentlichung 2007 erfolgte, versuchte man zunächst, mit Hilfe der Morphologie Ordnung in die über zehntausend Vogelarten zu bringen.

Später kamen molekularbiologische Methoden hinzu. Charles Sibley und Jon E. Ahlquist nutzten die Möglichkeiten der DNA-Hybridisierung und veröffentlichten eine stark abweichende Taxonomie der Vögel. Die Sibley-Ahlquist-Taxonomie fand allerdings keine allgemeine Anerkennung.

Seit den 1990er Jahren wurde die DNA-Hybridisierung durch die DNA-Sequenzierung abgelöst, die den direkten Vergleich von DNA des Zellkerns oder der Mitochondrien (mtDNA) ermöglicht. Solche genetischen Vergleiche führten zu raschen Veränderungen und Abweichungen gegenüber den Einordnungen in bisherigen Bestimmungsbüchern.

Im Juni 2008 wurde von S. J. Hackett und Mitautoren eine völlige Revision der Vogelsystematik vorgelegt, die weniger auf der klassischen, rangbasierten Taxonomie im Sinne von Carl von Linné fußt, sondern einen stärker kladistischen, phylogenetischen Ansatz verfolgt, der sich auf vergleichende DNA-Sequenzanalysen stützt. Danach ergeben sich sehr weitreichende Änderungen gegenüber der bisherigen Systematik. So werden mehrere Familien radikal umsortiert, anderen Ordnungen zugeordnet und neue Taxa oberhalb der Familienebene werden eingeführt. Auf die klassischen Rangbezeichnungen wird dabei bewusst verzichtet. Im Oktober 2015 wurde schließlich eine auf der Analyse und Vergleich von DNA-Abschnitten von 198 verschiedenen Vogelarten aus allen Ordnungen basierende Systematik veröffentlicht. Ein aktuelles Kladogramm aus dieser Studie wird weiter unten gezeigt.

Im Folgenden wird die Systematik der Vögel nach der IOC World Bird List (Stand 2018) wiedergegeben. Arten und Gattungen werden gesondert auf eigenen Einträgen in den Familienartikeln aufgeführt. Fast 60 Prozent der Arten entfallen auf die Ordnung Sperlingsvögel. Die wissenschaftlichen Namen der Ordnungen enden auf „-formes“, die der Familien auf „-idae“.

Urkiefervögel (Palaeognathae) 

Alle Urkiefervögel außer den Steißhühnern sind Laufvögel. Die Ordnung der „Laufvögel (Struthioniformes)“ gilt heute als paraphyletisch, da die Steißhühner phylogenetisch innerhalb dieser Gruppe stehen, aber keine Laufvögel sind, und wurde in mehrere neue Ordnungen aufgeteilt.

 Struthioniformes, 2 Arten
 Straußenvögel (Struthionidae)
 Rheiformes, 2 Arten
 Nandus (Rheidae)
 Aepyornithiformes
 Elefantenvögel (Aepyornithidae) †
 Apterygiformes, 5 Arten
 Kiwis (Apterygidae)
 Casuariiformes, 4 Arten
 Casuariidae (Emus und Kasuare)
 Dinornithiformes
 Moas (Dinornithidae) †
 Tinamiformes, 46 Arten
 Steißhühner (Tinamidae)

Neukiefervögel (Neognathae) 

 Galloanserae
 Hühnervögel (Galliformes), 302 Arten
 Großfußhühner (Megapodiidae)
 Sylviornithidae †
 Hokkohühner (Cracidae)
 Perlhühner (Numididae)
 Zahnwachteln, Waldwachteln (Odontophoridae)
 Fasanenartige (Phasianidae)
 Gänsevögel (Anseriformes), 178 Arten
 Wehrvögel (Anhimidae)
 Spaltfußgans (Anseranatidae)
 Entenvögel (Anatidae)
 Brontornithidae †
 Donnervögel (Dromornithidae) †
 Gastornithiformes †
 Gastornithidae †
 Neoaves
 Strisores
 Caprimulgiformes, ca. 100 Arten
 Nachtschwalben (Caprimulgidae)
 Steatornithiformes, 1 Art
 Fettschwalme (Steatornithidae)
 Nyctibiiformes, 7 Arten
 Tagschläfer (Nyctibiidae)
 Podargiformes, 15 Arten
 Eulenschwalme (Podargidae)
 Aegotheliformes, 9 Arten
 Höhlenschwalme (Aegothelidae)
 Seglervögel (Apodiformes), 497 Arten
 Baumsegler (Hemiprocnidae)
 Segler (Apodidae)
 Kolibris (Trochilidae)
 Columbaves
 Musophagiformes, 23 Arten
 Turakos (Musophagidae)
 Otidiformes, 26 Arten
 Trappen (Otididae)
 Kuckucksvögel (Cuculiformes), 150 Arten
 Kuckucke (Cuculidae)
 Mesitornithiformes, 3 Arten
 Stelzenrallen (Mesitornithidae)
 Pterocliformes, 16 Arten
 Flughühner (Pteroclidae)
 Taubenvögel (Columbiformes), 351 Arten
 Tauben (Columbidae)
 Kranichvögel (Gruiformes), 188 Arten
 Kraniche (Gruidae)
 Rallenkranich (Aramidae)
 Trompetervögel (Psophiidae)
 Rallenvögel (Rallidae)
 Binsenrallen (Heliornithidae)
 Besenschwanzrallen (Sarothruridae)
 Aequornithia
 Phoenicopteriformes, 6 Arten
 Flamingos (Phoenicopteridae)
 Podicipediformes, 23 Arten
 Lappentaucher (Podicipedidae)
 Regenpfeiferartige (Charadriiformes), 390 Arten
 Lari
 Alkenvögel (Alcidae)
 Raubmöwen (Stercorariidae)
 Laridae (Möwen, Seeschwalben und Scherenschnäbel)
 Brachschwalbenartige (Glareolidae)
 Reiherläufer (Dromadidae)
 Laufhühnchen (Turnicidae)
 Scolopaci
 Schnepfenvögel (Scolopacidae)
 Blatthühnchen (Jacanidae)
 Goldschnepfen (Rostratulidae)
 Steppenläufer (Pedionomidae)
 Höhenläufer (Thinocoridae)
 Charadrii
 Regenpfeifer (Charadriidae)
 Säbelschnäbler (Recurvirostridae)
 Austernfischer (Haematopodidae)
 Ibisschnabel (Ibidorhynchidae)
 Krokodilwächter (Pluvianidae)
 Triele (Burhinidae)
 Scheidenschnäbel (Chionididae)
 Magellanregenpfeifer (Pluvianellidae)
 Eurypygiformes, 2 Arten
 Kagu (Rhynochetidae)
 Sonnenralle (Eurypygidae)
 Tropikvögel (Phaethontiformes), 3 Arten
 Tropikvögel (Phaethontidae)
 Seetaucher (Gaviiformes), 5 Arten
 Seetaucher (Gaviidae)
 Pinguine (Sphenisciformes), 18 Arten
 Pinguine (Spheniscidae)
 Röhrennasen (Procellariiformes), 147 Arten
 Albatrosse (Diomedeidae)
 Wellenläufer (Hydrobatidae)
 Sturmschwalben (Oceanitidae)
 Sturmvögel (Procellariidae)
 Ciconiiformes
 Störche (Ciconiidae)
 Suliformes, die Ruderfüßer ohne die Pelikane, 61 Arten
 Fregattvögel (Fregatidae)
 Kormorane (Phalacrocoracidae)
 Schlangenhalsvögel (Anhingidae)
 Tölpel (Sulidae)
 Pelecaniformes, 118 Arten
 Ibisse und Löffler (Threskiornithidae)
 Reiher (Ardeidae)
 Hammerkopf (Scopidae)
 Schuhschnabel (Balaenicipitidae)
 Pelikane (Pelecanidae)
 Inopinaves
 Opisthocomiformes
 Hoatzin (Opisthocomidae), 1 Art
 Telluraves
 Greifvögel (Accipitriformes), 266 Arten
 Neuweltgeier (Cathartidae)
 Fischadler (Pandionidae)
 Habichtartige (Accipitridae)
 Sekretär (Sagittariidae)
 Eulen (Strigiformes), 255 Arten
 Eigentliche Eulen (Strigidae)
 Schleiereulen (Tytonidae)
 Mausvögel (Coliiformes), 6 Arten
 Mausvögel (Coliidae)
 Leptosomiformes, 1 Art
 Kurol (Leptosomidae)
 Trogone (Trogoniformes), 43 Arten
 Trogone (Trogonidae)
 Hornvögel und Hopfe (Bucerotiformes), 74 Arten
 Wiedehopfe (Upupidae)
 Baumhopfe (Phoeniculidae)
 Nashornvögel (Bucerotidae)
 Hornraben (Bucorvidae)
 Rackenvögel (Coraciiformes), 184 Arten
 Erdracken (Brachypteraciidae)
 Racken (Coraciidae)
 Eisvögel (Alcedinidae)
 Todis (Todidae)
 Sägeracken, Motmots (Momotidae)
 Bienenfresser (Meropidae)
 Spechtvögel (Piciformes), 449 Arten
 Faulvögel (Bucconidae)
 Glanzvögel (Galbulidae)
 Asiatische Bartvögel (Megalaimidae)
 Afrikanische Bartvögel (Lybiidae)
 Amerikanische Bartvögel (Capitonidae)
 Tukan-Bartvögel (Semnornithidae)
 Tukane (Ramphastidae)
 Honiganzeiger (Indicatoridae)
 Spechte (Picidae)
 Cariamiformes, 2 Arten
 Seriemas (Cariamidae)
 Falkenartige (Falconiformes), 65 Arten
 Falkenartige (Falconidae)
 Papageien (Psittaciformes), über 400 Arten
 Strigopidae
 Kakadus (Cacatuidae)
 Altweltpapageien (Psittaculidae)
 Eigentliche Papageien (Psittacidae)
 Sperlingsvögel (Passeriformes), über 6500 Arten
 Unterordnung Acanthisitti
 Stummelschwänze (Acanthisittidae)
 Unterordnung Schreivögel (Suboscines, Tyranni)
 Teilordnung Schreivögel der Alten Welt (Eurylaimides)
 Breitrachen (Eurylaimidae)
 Pittabreitrachen (Calyptomenidae)
 Grünbreitrachen (Sapayoidae)
 Lappenpittas (Philepittidae)
 Pittas (Pittidae)
 Teilordnung Schreivögel der Neuen Welt (Tyrannides)
 Töpfervögel (Furnariidae)
 Ameisenvögel (Thamnophilidae)
 Ameisendrosseln (Formicariidae)
 Ameisenpittas (Grallariidae)
 Mückenfresser (Conopophagidae)
 Bürzelstelzer (Rhinocryptidae)
 Bandvögel (Melanoparaeiidae)
 Tyrannen (Tyrannidae)
 Schmuckvögel (Cotingidae)
 Schnurrvögel (Pipridae)
 Bekarden (Tityridae)
 Unterordnung Singvögel (Oscines, Passeri)
 Leierschwänze (Menuridae)
 Dickichtvögel (Atrichornithidae)
 Laubenvögel (Ptilonorhynchidae)
 Baumrutscher (Climacteridae)
 Australsäbler (Pomatostomidae)
 Stachelschwanzflöter oder Laufflöter (Orthonychidae)
 Überfamilie Meliphagoidea
 Staffelschwänze (Maluridae)
 Honigfresser (Meliphagidae)
 Borstenvögel (Dasyornithidae)
 Panthervögel (Pardalotidae)
 Südseegrasmücken (Acanthizidae)
 Teilordnung Corvides
 Maorigrasmücken (Mohouidae)
 Lappenpflugschnabel (Eulacestomatidae oder Eulacestomidae)
 Spiegelkleiber (Neosittidae)
 Pirole (Oriolidae)
 Beerenfresser (Paramythiidae)
 Haubendickköpfe (Oreoicidae)
 Drosselflöter (Cinclosomatidae)
 Meisendickkopf (Falcunculidae)
 Dickköpfe (Pachycephalidae)
 Australflöter (Psophodidae)
 Vireos (Vireonidae)
 Stachelbürzler (Campephagidae)
 Beerenjäger (Rhagologidae)
 Schwalbenstarverwandte (Artamidae)
 Flachschnäbel (Machaerirhynchidae)
 Vangawürger (Vangidae) inkl. Brillenwürger (Prionopinae) und Tephrodornithidae
 Afrikaschnäpper (Platysteiridae)
 Ioras (Aegithinidae)
 Warzenköpfe (Pityriasidae)
 Buschwürger (Malaconotidae)
 Fächerschwänze (Rhipiduridae)
 Drongos (Dicruridae)
 Blaukappenflöter (Ifritidae)
 Monarchen (Monarchidae)
 Würger (Laniidae)
 Rabenvögel (Corvidae)
 Haubenhäher (Platylophidae)
 Neuguineaflöter (Melampittidae)
 Schlammnestkrähen (Corcoracidae)
 Paradiesvögel (Paradisaeidae)
 Teilordnung Passerides
 Lappenvögel (Callaeidae)
 Stichvogel (Notiomystidae)
 Beerenpicker (Melanocharitidae)
 Samtvögel (Cnemophilidae)
 Felshüpfer (Picathartidae)
 Rallenflöter (Eupetidae)
 Felsenspringer (Chaetopidae)
 Schnäpper (Petroicidae)
 Sylviida
 Hyliotas (Hyliotidae)
 Elfenschnäpper (Stenostiridae)
 Meisen (Paridae)
 Beutelmeisen (Remizidae)
 Lerchen (Alaudidae)
 Bartmeise (Panuridae)
 Tropfenvögel (Nicatoridae)
 Bülbülgrasmücken (Macrosphenidae)
 Seidensängerverwandte (Cettiidae)
 Halmsängerartige (Cisticolidae)
 Rohrsängerartige (Acrocephalidae)
 Zwergpfeifer (Pnoepygidae)
 Schwirlverwandte (Locustellidae)
 Rohrspotter (Donacobiidae)
 Madagaskarsänger (Bernieridae)
 Schwalben (Hirundinidae)
 Bülbüls (Pycnonotidae)
 Laubsängerartige (Phylloscopidae)
 Wüstendickichtsänger (Scotocercidae)
 Schwanzmeisen (Aegithalidae)
 Spreizschwänze (Erythrocercidae)
 Baumsänger (Hyliidae)
 Grasmückenartige (Sylviidae)
 Papageischnäbel (Paradoxornithidae)
 Brillenvögel (Zosteropidae)
 Timalien (Timaliidae)
 Drosslinge (Pellorneidae)
 Häherlinge (Leiothrichidae)
 Zweigdrosslinge (Alcippeidae)
 Muscicapida
 Überfamilie Certhioidea
 Baumläufer (Certhiidae)
 Kleiber (Sittidae)
 Mauerläufer (Tichodromidae)
 Mückenfänger (Polioptilidae)
 Zaunkönige (Troglodytidae)
 Überfamilie Muscicapoidea
 Wasseramseln (Cinclidae)
 Madenhacker (Buphagidae)
 Stare (Sturnidae)
 Spottdrosseln (Mimidae)
 Drosseln (Turdidae)
 Fliegenschnäpper (Muscicapidae)
 Überfamilie Reguloidoidea
 Goldhähnchen (Regulidae)
 Überfamilie Bombycilloidea
 Palmschwätzer (Dulidae)
 Mohoidae †
 Seidenwürger (Hypocoliidae)
 Olivflanken-Dickkopf oder Sulawesiwaldpfeifer (Hylocitreidae)
 Seidenschwänze (Bombycillidae)
 Seidenschnäpper (Ptiliogonatidae)
 Fleckenbrust-Zaunkönigstimalie (Elachuridae)
 Passerida
 Honigvögel (Promeropidae)
 Sopranisten (Modulatricidae)
 Feenvögel (Irenidae)
 Blattvögel (Chloropseidae)
 Mistelfresser (Dicaeidae)
 Nektarvögel (Nectariniidae)
 Braunellen (Prunellidae)
 Trugwaldsänger (Peucedramidae)
 Rosenschwanz (Urocynchramidae)
 Webervögel (Ploceidae)
 Prachtfinken (Estrildidae)
 Witwenvögel (Viduidae)
 Sperlinge (Passeridae)
 Stelzen und Pieper (Motacillidae)
 Finken (Fringillidae)
 Sporn- und Schneeammern (Calcariidae)
 Rosenbrust-Tangarenammer (Rhodinocichlidae)
 Ammern (Emberizidae)
 Neuweltammern (Passerellidae)
 Zaunkönigsänger (Zeledoniidae)
 Kubasänger (Teretistridae)
 Gelbbrustwaldsänger (Icteriidae)
 Stärlinge (Icteridae)
 Waldsänger (Parulidae)
 Palmtangaren (Phaenicophilidae)
 Streifenkopftangaren (Spindalidae)
 Puerto-Rico-Tangare (Nesospingidae)
 Schmätzertangaren (Calyptophilidae)
 Stärlingstangaren (Mitrospingidae)
 Kardinäle (Cardinalidae)
 Tangaren (Thraupidae)

Kladogramm der rezenten Vögel 
Kladogramm nach Prum et al. (2015):

Kladogramm nach Kuhl et al. (2021):

Kladogramm der „Urvögel“ 
Kladogramm der „Urvögel“ nach Pei et al. (2020):

Quellen

Siehe auch 
 Biologische Systematik
 Taxonomie
 Kladistik

Weblinks 

 Frank Gill, David Donsker, Pamela Rasmussen: Orders of Birds - A higher classification of modern birds. In: IOC World Bird List (Version 13.1).
 David P. Mindell, Joseph W. Brown: Neornithes. Modern Birds. Version vom 14. Dezember 2005, In: The Tree of Life Web Project.

Vogel
!